Крісті Богерт і Яна Новотна були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Богерт - з Іріною Спирлею, а Новотна - з Мартіною Хінгіс.

Богерт і Спірля програли в першому колі парі Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс.

Хінгіс і Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Ріта Гранде з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Лариса Савченко /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 1997 Doubles Draw

Open GDF Suez
Тур WTA 1997